Aethiopica bezeichnet:

 Aethiopica. International Journal of Ethiopian Studies, Zeitschrift   
 Aithiopiká, antiker griechischer Roman von Heliodoros